Hunfrith ist der Name folgender Personen:

 Hunfrith (Winchester) († 749/754), Bischof von Winchester
 Hunfrith (Elmham) († 816/824), Bischof von Elmham